Fliege steht für:
 ein Insekt aus der Unterordnung der Fliegen
 Fliege (Sternbild), ein Sternbild des Südhimmels
 eine zur Querschleife gebundene Krawatte, siehe Querbinder
 eine Form des Oberlippenbarts, siehe Schnurrbart
 ein Angelköder, siehe Fliegenbinden
 eine Skulptur der Künstlerin Katharina Fritsch
 Deckname eines deutschen Funkmessbeobachtungsgeräts im Zweiten Weltkrieg, siehe Tunis (Gerät)

Fliege ist der Familienname folgender Personen:
 Anna-Sophie Fliege (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Franz Fliege (1936–2019), deutscher Fußballspieler
 Fritz Fliege, Pseudonym von Ernst Penzoldt (1892–1955), deutscher Schriftsteller und Künstler
 Hans Fliege (1890–1976), deutscher Zahnarzt, Professor und NS-Funktionär
 Hermann Fliege (1829–1907), deutscher Komponist und Dirigent
 Jürgen Fliege (* 1947), evangelischer Pfarrer, Publizist und Talkshowmoderator
 Maritta Fliege (* 1957), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Norbert Fliege (* 1943), deutscher Informationstechniker, Unternehmer und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Flieg
 Die Fliege
 Fliegen (Begriffsklärung)
 Herr der Fliegen (Begriffsklärung)